

Cinema 
 Ordinaria discriminazione (Business as Usual) – film del 1987 diretto da Lezli-An Barrett

Letteratura 
 The Business, as Usual  – racconto di Mack Reynolds del 1952

Musica 
 Business as Usual  – album dei Men at Work del 1981
 Business as Usual  – album dei Secret Affair del 1982
 Business as Usual  – album degli EPMD del 1990
 Business as Usual  – album di Robin McAuley del 1999
 Business as Usual  – traccia dell'album Long Road Out of Eden degli Eagles del 2007

Televisione 
 Giornata di fuoco (Business as Usual) – episodio della seconda stagione di Flashpoint
 I soliti affari (Business as Usual) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Deep Space Nine